Бухарест 1961 — международный шахматный турнир.

В соревновании участвовали 13 шахматистов. Помимо представителей Румынии, в турнире играли шахматисты из СССР, Чехословакии, ГДР, Венгрии, Болгарии и Польши.

1-е место занял советский шахматист Л. З. Штейн, который после неудачи в стартовом туре смог выиграть у всех прямых конкурентов. Победа в Бухаресте стала первым успехом Штейна в международном турнире.

Турнирная таблица

Литература 
 Шахматный ежегодник 1961 / Авт.-сост. М. А. Бейлин. – М.: ФиС, 1963. – С. 105.

Примечания

Ссылки 
 Партии турнира на сайте 365Chess

Спортивные соревнования в Бухаресте
Шахматные турниры в Румынии
1961 год в шахматах